Termin PME ima više značenja.

 Protein-glutamatna metilsteraza, enzim
 Pi Mi Epsilon, SAD nacionalno matematičko društvo